Сезон 1970–71 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 12 вересня 1970 та 18 квітня 1971 року. Став ювілейним, 40-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд. З наступного сезону кількість учасників Ла Ліги збільшувалася до 18, тому за результатами турніру на місце двох найгірших команд вищого дивізіону, які вибували до Сегунди, підвищення в класі отримали відразу 4 клуби з Сегунди.

Переможцем турніру стала «Валенсія», яка здобула свій 4-й трофей національної першості. Завершення сезону було драматичним — перед останнім туром «Валенсія» випереджала свого найближчого переслідувача, «Барселону» на одне очко, ще на очко менше було у мадридського «Атлетіко». В останній ігровий день валенсійці досить сенсаційно поступилася іншій барселонській команді, «Еспаньйолу», з мінімальним рахунком 0:1. У свою чергу інші претенденти на «золото», «Барселона» і «Атлетіко», грали між собою і не змогли виявити сильнішого, завершивши гру унічию 1:1. За таких умов синьо-гранатові наздогнали лідера за очками, однак змушені були задовольнитися «сріблом» через гірші результати особистих зустрічей проти «Валенсії» по ходу чемпіонату.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращими бомбардирами Прімери сезону 1970–71 стали нападник мадридського «Атлетіко» Хосе Еулохіо Гарате та гравець «Барселони» Карлес Рексач, які протягом чемпіонату забили по 17 голів.  

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Барселона» (19)
 Найменше поразок: «Валенсія» та «Атлетіко» (Мадрид) (5)
 Найкраща атака: «Атлетіко» (Мадрид) (51 забито)
 Найкращий захист: «Валенсія» (19 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Атлетіко» (Мадрид) (+31)

 Найбільше нічиїх: «Малага» (12)
 Найменше нічиїх: «Барселона», «Сельта Віго», «Спортінг» (Хіхон) та «Сабадель» (5)

 Найбільше поразок: «Сарагоса» (18)
 Найменше перемог: «Сарагоса» (3)

 Найгірша атака: «Еспаньйол» (18 забито)
 Найгірший захист: «Сарагоса» (54 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Сарагоса» (-32)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1970–71 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1970–71 на bdfutbol.com  

1970-71
1971 у футболі
1970 у футболі